Buchwald kan syfta på:

 Groß Buchwald – en kommun och ort i Tyskland
 3209 Buchwald – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Anton von Hohberg und Buchwald (1885–1934), en tysk friherre, arméofficer och SS-Obertruppführer
 Art Buchwald (1925–2007), en amerikansk journalist, kolumnist, författare och humorist
 Christian Albrecht von Buchwaldt (1666–1706), en svensk militär
 Fabritius Buchwald (1898–1986), en dansk mykolog och växtpatolog
 Georg Buchwald (1859–1947), en tysk evangelisk teolog
 Guido Buchwald (1961–), en tysk fotbollsspelare
 Johannes de Buchwald (1658–1738), en dansk kirurg